Moca steht für:

 Moca (Puerto Rico), Gemeinde auf Puerto Rico
 Moca (Dominikanische Republik), Stadt in der Dominikanischen Republik
 eine Band aus Bochum mit der Stilrichtung Funk
 Moca (Gattung), eine Schmetterlingsgattung

Moča steht für:

 mehrere Flüsse in Russland, siehe Motscha
 eine Gemeinde in der Slowakei, siehe Moča

MOCA steht als Abkürzung für:

 Museum of Contemporary Art
 4,4′-Methylenbis(2-chloranilin), eine chemische Verbindung

MoCA steht als Abkürzung für:
 Montreal Cognitive Assessment, ein Screening-Instrument für kognitive Defizite
 Multimedia over Coax Alliance, ein Herstellerkonsortium und Standard zur Datenübertragung über Koaxialkabel in Heimnetzwerken

Siehe auch:
 Moka
 Mocca
 Mokka
 Moccia

Abkürzung